Містран  — український футбольний клуб з Одеси.

Хронологія назв 
 1911—1922: «Вега» (Одеса)
 1922—1935: «Містран» (Одеса)

Історія 
Футбольний клуб «Вега» засновано в 1911 році в Одесі. З моменту сворення виступав у чемпіонаті вище вказаного міста. З 1922 року представляв Губернське відділення профспілки перевізників (портових робітників). У 1935 році клуб розформували.

Досягнення 
 Одеська футбольна ліга
  Чемпіон (6): 1918, 1923 (весна), 1924 (весна), 1924 (осінь), 1926 (весна), 1926 (осінь)

Відомі гравці 
 / Григорій Богемський
 // Олександр Злочевський
 / Казимир Піонтковський

Посилання 
 Профіль клубу  на сайті kopanyi-myach.info
 Профіль клубу («Вега»)  на сайті footballfacts.ru 
Футбольні клуби Одеської області
Футбольні клуби, засновані 1911
засновані в Україні 1911
1911 в українському спорті
Спортивні клуби Одеси
зникли в Україні 1935
1935 в українському спорті